Seznam duhovnikov Župnije Maribor - Sv. Janez Krstnik.

Župniki

Viri 

seznam
Župnija Maribor - Sv. Janez Krstnik
Duhovniki Župnije Maribor - Sv. Janez Krstnik